Jože Hudales se lahko nanaša na:

 Jože Hudales, slovenski etnolog in pedagog
 Jože Hudales, slovenski pisatelj